Секей (; иногда ошибочно Шекли или Шекели) — венгерская фамилия. Известные носители:
 Секей, Андраш (1909—1943) — венгерский пловец, призёр Олимпийских игр.
 Секей, Арнольд (1874—1958) — венгерский пианист и музыкальный педагог.
 Секей, Берталан (1835—1910) — венгерский художник-романтик.
 Секей, Енё (1886—1946) — венгерский шахматист (мастер), шахматный композитор и функционер.
 Секей, Золтан (1903—2001) — венгерский скрипач.
 Секей, Имре (1823—1887) — венгерский композитор и музыкант.
 Секей, Иоганн Фридрих (1739—1794) — прусский военачальник.
 Секей, Иштван (более известный под псевдонимом Стив Секели; 1899—1979) — венгерский кинорежиссёр.
 Секей, Лилла (род. 1986) — венгерская пловчиха в ластах.
 Секей, Луис (более известный под псевдонимом Луи Си Кей; род. 1967) — американский стендап комик, сценарист, продюсер и режиссёр.
 Секей-Лулофс, Маделон (1899—1958) — нидерландская писательница, переводчица и журналистка.
 Секей, Михай (1901—1901) — венгерский оперный певец.
 Секей, Мозеш (1553—1603) — венгерский князь Трансильвании.
 Секей, Петер (1955—2003) — венгерский шахматист, гроссмейстер (1994).
 Секей, Тибор (1912—1988) — югославский (хорватский) журналист венгерско-еврейского происхождения, исследователь, писатель и юрист.
 Секей, Эдмонд Бордо (1900—1979) — венгерский учёный и философ.
 Секей, Эндре (1912—1988) — венгерский композитор, хоровой дирижёр и педагог.
 Секей, Янош (род. 1983) — румынский футболист, полузащитник.

 Субэтнические группы венгров
 Секеи
 Секеи Буковины